Nurgalijew bzw. Nurgalijewa ist der Familienname folgender Personen:
 Jelena Leonidowna Nurgalijewa (* 1976), russische Marathonläuferin
 Olesja Leonidowna Nurgalijewa (* 1976), russische Marathonläuferin
 Raschid Gumarowitsch Nurgalijew (* 1956), russischer Politiker und Armeegeneral

Siehe auch:
 Nurghalijew (kasachisch)